El Parco della Musica es un complejo multifuncional de Cagliari realizado para organizar eventos musicales y culturales de varios tipos; se inauguró el 7 de mayo de 2011, durante la manifestación Monumenti Aperti, con la apertura de los espacios abiertos, entre los cuales hay la plaza Amedeo Nazzari, mientras la apertura total de los nuevos espacios teatrales será en el verano de 2011.

La gran estructura polifuncional hospeda, además del Teatro Lirico, un pequeño teatro de 319 asientos, Plaza Amedeo Nazzari, una nueva y gran plaza, y dos aparcamientos subterráneos de 178 plazas y de 354 plazas. Se desarrolla en una área de 50.000 m² en el barrio Fonsarda, entre el Teatro Lirico, inaugurado en 1993 y ahora integrado al interior del parco,la escuela primaria y secundaria de plaza Giovanni XXIII.

El Parco incluye un conjunto de plazas, zonas verdes y arboladas, y también un curso de agua artificial que se puede sobrepasar gracias a un pequeño puente de madera. Hay un fuente musical con los movimientos sincronizados sobre las notas de Georg Friedrich Händel. Un gran puente bordea el Teatro Lirico y el pequeño teatro conectando los dos, además está sobre los laboratorios técnicos.

En junio de 2012 consejero comunal del Pdl presentó algunas críticas con respecto a apertura de los aparcamientos realizados en plaza Nazzari, que no se cumplió, y sobre el descubrimiento de amianto durante las excavaciones para la ampliación del parque sobre vía Bacaredda.

En enero de 2014 terminaron los trabajos con los 645 aparcamientos y la ampliación del parque.

Wikipedia:Páginas con enlaces externos rotos